Paray kan syfta på följande:

Geografi

Frankrike 

 Paray-Douaville, kommun i departementet Île-de-France, 
 Paray-Vieille-Poste, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 Paray-le-Monial, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Paray-le-Frésil, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Paray-sous-Briailles, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Se även 

 Parey
 Paul Paray